Подлужани могу бити:

 Подлужани (Бановце на Бебрави), насељено мјесто у округу Бановце на Бебрави, Тренчински крај, Словачка Република
 Подлужани (Љевице), насељено мјесто у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република